Bor (Níjni Novgorod) — cidade da Rússia
Bor (Sérvia) — cidade
Bor (distrito da Sérvia)
Bor (Sudão do Sul) — cidade
Bor (condado) — antiga divisão administrativa do Sudão do Sul
Bor (Tachov) — cidade da República Checa

Ver também 
Borr — personagem da mitoogia nórdica

Desambiguações de topônimos